Miejscowości w Anglii:
 Great Gaddesden
 Little Gaddesden